ЦЗЛ — аббревиатура, могущая означать:
 Центральная заводская лаборатория — главная лаборатория предприятия в системе управления качеством продукции
 Центрально-Заводская линия — линия метрополитена Днепропетровска